Abdoulaye Diallo peut désigner :

 Abdoulaye Diallo (1951-), judoka guinéen ;
 Abdoulaye Diallo (1952-), connu sous le nom de , écrivain et artiste-peintre sénégalais ;
 Abdoulaye Diallo (1963-), footballeur sénégalais évoluant au poste d'attaquant ;
 Abdoulaye Diallo, footballeur puis entraîneur de football mauritanien ;
 Abdoulaye Sadio Diallo (1990-), footballeur guinéen évoluant au poste d'attaquant ;
 Abdoulaye Diallo (1992-), footballeur franco-sénégalais évoluant au poste de gardien de but ;
 Abdoulaye Daouda Diallo, homme politique sénégalais.